Tamás Szende (ordre hongrois Szende Tamás) est le nom de 2 linguistes nés à Budapest :
  (1940-2015), professeur à l'Université Loránd Eötvös de Budapest,
 Tamás Szende (1955- ), plus connu depuis qu'il est devenu français sous le nom Thomas Szende, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris.